Андре́й Суббо́тин:
 Субботин, Андрей Измайлович (1945—1997) — советский и российский математик.
 Субботин, Андрей Николаевич (род. 1973) — российский хоккеист.
 Субботин, Андрей Павлович (1852—1906) — русский экономист, издатель и педагог, публицист.